Carlos Johnson (jazzmuzikant), Amerikaans jazzmuzikant
 Carlos Johnson (bluesmuzikant), Amerikaans bluesmuzikant
 Carlos Johnson (voetballer), een Costa Ricaans voetballer